Салос () — деревня в Яунюнском старостве Ширвинтского районного самоуправления Литвы. Находится в 1 км к юго-востоку от Яунюнай.

Население

Примечания 

Населённые пункты Литвы
Ширвинтский район
Яунюнское староство